

Miejscowości w Polsce 
 Rogale – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów 
 Rogale – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol 
 Rogale – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Rogale – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Rogale – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy 
 Rogale – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty 
 Rogale – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie

Miejscowość na Ukrainie
 Rogale – wieś w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Dmochy-Rogale
 Rogale Wielkie
 Siemiątkowo-Rogale